Jana - gênero de mariposa
8556 Jana

Localidades

La Jana

Desambiguação